George Rapall Noyes ist der Name folgender Personen:

* George Rapall Noyes (Theologe) (1798–1868), US-amerikanischer Theologe 
 George Rapall Noyes (Slawist) (1873–1952), US-amerikanischer Slawist